Дурды́ Байра́мович Байра́мов (туркм. Durdý Bayrám; bayrám — «праздник»; ) — советский и туркменский , педагог и фотограф. Действительный член Академии художеств Кыргызской Республики (1998), Народный художник Туркменской ССР (1991), заслуженный деятель искусств Туркменской ССР (1980); обладатель награды Президента Туркменистана — медали «За любовь к Отечеству» («Watana bolan söýgüsi üçin», 2008), лауреат премии Союза художников Туркменистана имени Б. Нурали (2009), премии Ленинского комсомола СССР (1972) и премии Ленинского комсомола Туркменской ССР (1970).

Автор более 5000 произведений живописи, графики, фотографий. Жанры: портреты, пейзажи, натюрморты, тематические композиции.

Биография 
Дурды Байрамов родился 14 апреля 1938 года в городе Байрам-Али, в республике Советского Союза Туркменской ССР. Оставшись в раннем возрасте без родителей, Дурды воспитывался в детском доме в городе Кизыл-Арвате.

В 1954 году Байрамов поступил в Туркменское государственное художественное училище имени Ш. Руставели в Ашхабаде. Его учителя Г. Я. Брусенцов и А. А. Хаджиев сразу разглядели в юноше талант и на протяжении всего обучения поддерживали начинающего художника во всех его стремлениях. Впоследствии с Брусенцовым у Байрамова завязалась крепкая дружба. Дурды считал Брусенцова своим главным наставником, участвовал в организации его персональных выставок и написал три значимых портрета. Байрамов всегда его тепло вспоминал: «Геннадий Брусенцов, мой первый учитель, заменил мне отца».

В 1959 году Байрамов поступил в Московский государственный академический художественный институт имени В. И. Сурикова (МГАХИ), где учился в мастерской известного советского живописца и народного художника СССР Д. К. Мочальского. Байрамов говорил: «В годы моей учёбы в Москве профессор Дмитрий Мочальский заложил в меня доброе, мудрое, крепкое образование». Дурды стал туркмено-русским художником, освоившим русскую школу живописи, чтобы однажды прославить родную страну. И теперь его работы хранятся в Государственной Третьяковской галерее наряду с работами его учителей — Г. Я. Брусенцова и Д. К. Мочальского.

Окончив МГАХИ, Дурды вернулся в родной Ашхабад. Первые работы Байрамова, созданные ещё во время учёбы в училище и институте, привлекли внимание зрителей и специалистов. Вскоре он добился известности как профессиональный художник: был принят в Союз художников СССР в 1965 году, принимал участие в постоянных общенациональных художественных выставках в Ашхабаде и Москве и сам преподавал в некогда оконченном им Туркменском государственном художественном училище.

В 1966 году Байрамов женился на Дуньягозель (Гозель) Ильясовой, которая стала единственной спутницей его жизни. Байрамов говорил: «Я благодарю свою жену Гозель за то, что она подарила мне четырёх прекрасных дочерей: Бахар, Джемал, Кейик, Сульгун; за то, что она всегда являлась для меня опорой и лучшим другом». Дурды посвятил своей жене серию портретов «Гозель», в которую входит 57 графических работ.

С 1968 года художник путешествовал по миру. Под влиянием полученных впечатлений у Дурды формировались новые творческие идеи и стили. Байрамов писал: «Всю жизнь я нахожусь под сильнейшим воздействием таких великих мастеров-колористов, как Тициан, Эль Греко, Сурбаран, Рембрандт. Я неизменно продолжаю путешествовать, изучать картины великих мастеров в музеях, учиться у талантливых коллег и совершенствовать своё живописное мастерство». За 55 лет творческой деятельности работы Байрамова экспонировались на более 100 персональных и групповых выставках по всему миру. Его ранние персональные выставки в Германской Демократической Республике, ныне Германии (Берлин, 1981) и Венгрии (Будапешт, 1986) принесли ему известность не только в Советском Союзе, но и в европейских странах.

В 2012 году Байрамов приехал в Канаду, где создал серию картин под названием «Канадская осень».

14 февраля 2014 года Дурды Байрамов скончался на 76-м году жизни.

Сегодня род Байрамова продолжают его наследники — четыре дочери и семь внуков.

Художественный стиль 
Главным жанром в творчестве Дурды Байрамова стал психологический портрет, соединивший в себе лучшие традиции туркменской национальной школы, уроки мастеров классического реализма и новаторство импрессионистов. Придерживаясь философии, объединившей несколько культур, художник сумел отразить индивидуальность каждого портретируемого. Вершиной портретного мастерства Байрамова стала серия «Люди Культуры», включающая в себя более 150 портретов его современников — представителей туркменской интеллигенции конца ХХ — начала XXI вв. Работа над циклом длилась в течение 40 лет, начиная с 1970-х гг.

Помимо портретов, особого внимания заслуживают его натюрморты и пейзажи, соединяющие национальный колорит туркменской культуры и природных богатств этого края. Так, художник особенно любил писать полевые цветы, в частности маки, которые растут у подножья горного хребта Копетдага, и фрукты — на фоне красочных туркменских ковров и кошм. А картина «Мирная земля» (1969) признана классическим примером туркменской пейзажной живописи. Одновременно с этим в своих творческих поездках художник создал ряд работ, в которых отразил культуру таких стран, как Россия, Нидерланды, Бельгия, Германия, Канада, Индия, Япония, Таиланд, Турция, Мальдивы и ОАЭ.

Байрамов также ярко проявил себя в фотоискусстве. Однако художник никогда не называл себя профессиональным фотографом и не стремился публично выставлять свои снимки. И только после его смерти Художественный фонд им. Дурды Байрамова организовал в Торонто, Канаде, успешную фотовыставку «Глазами Дурды Байрамова: Жизнь в туркменских аулах, 1960—1980 гг.» в рамках CONTACT Photography Festival при поддержке Scotiabank. В мае 2015 года посетители впервые увидели более 80 фотографий художника. К выставке также был выпущен одноимённый каталог фотографий, опубликованный фондом при содействии кафедры истории азиатской культуры Смитсоновского института в Вашингтоне, США.

Наследие 
Байрамов много времени посвятил воспитанию нового поколения художников: преподавал в художественном училище и помогал тем, у кого не хватало средств для приобретения необходимых материалов. Он стал заядлым и страстным сторонником художественного образования для всех, кто стремился посвятить свою жизнь искусству, особенно для молодого поколения.

В 2015 году в Торонто, Канаде, одна из дочерей художника Кейик Байрамова создала некоммерческую общественную культурную организацию Художественный фонд им. Дурды Байрамова с целью сохранения наследия своего отца. Сегодня фонд разрабатывает и реализует ряд образовательных программ в стенах Дома-музея имени Дурды Байрамова: проводит лекции, семинары и культурные мероприятия, а также выделяет гранты молодым талантливым художникам и участвует в организации их выставок. Помимо коллекции работ художника, в Доме-музее находится собранная Байрамовым библиотека. Собрание насчитывает более 6000 книг об искусстве, часть из которых датируются концом XIX — началом XX вв.

В настоящее время работы Дурды Байрамова хранятся в частных коллекциях по всему миру, а также в следующих музеях, галереях и культурных организациях:
 Художественный фонд им. Дурды Байрамова, Торонто, Канада
 Музей Дурды Байрамова, Торонто, Канада
 Дрезденская галерея, Дрезден, Германия
 Музей изобразительных искусств, Ашхабад, Туркмения
 Музей изобразительных искусств, Мары, Туркмения
 Музей изобразительных искусств, Туркменабат, Туркмения
 Музей изобразительных искусств, Балканабат, Туркмения
 Государственная Третьяковская галерея, Москва, Россия
 Государственный музей Востока, Москва, Россия
 Музей изобразительных искусств Республики Карелия, Петрозаводск, Россия
 Музей изобразительных искусств, Комсомольск-на-Амуре, Россия
 Приморская государственная картинная галерея, Владивосток, Россия
 Тюменский областной музей изобразительных искусств, Тюмень, Россия
 Музей Национальной академии художеств имени Тургунбая Садыкова, Бишкек, Киргизия
 Государственный музей искусств Узбекистана, Ташкент, Узбекистан
 Киевский национальный музей русского искусства, Киев, Украина
 Луганский областной художественный музей, Луганск, Украина
 Музей изобразительных искусств, Кмитов, Украина

Персональные выставки 
 2016 Дурды Байрамов, Ашхабад, Туркмения. Туркменский государственный институт транспорта и связи, при поддержке Министерства культуры, Министерства образования и музеев Ашхабада (в рамках Года почитания наследия, преобразования Отчизны).
 2016 Дурды Байрамов, Вашингтон, США. Посольство Туркмении в Вашингтоне, США (выставка, приуроченная ко Дню независимости и Дню государственного флага Туркмении)
 2015 Дурды Байрамов, Вашингтон, США. Всемирный банк, при поддержке Посольства Туркменистана в Вашингтоне, США (выставка, посвящённая Дню независимости Туркмении и 20-летию его нейтралитета).
 2015 Дурды Байрамов, Торонто, Канада. Живопись, фотографии. «Глазами Дурды Байрамова: жизнь в туркменских аулах, 1960-80 гг.» (первая в мире выставка фоторабот Дурды Байрамова)
 2014 Дурды Байрамов, Торонто, Канада. Живопись, графика. «Моя жизнь принадлежит искусству, а искусство принадлежит народу».
 2013 Дурды Байрамов, Ашхабад, Туркмения (выставка, посвящённая 75-летнему юбилею Дурды Байрамова)
 2008 Дурды Байрамов, Ашхабад, Туркмения (выставка, приуроченная к 70-летию Дурды Байрамова)
 2003 Дурды Байрамов, Ашхабад, Туркмения
 2000 Дурды Байрамов, Национальный Музей Русского Искусства, Киев, Украина
 1998 Дурды Байрамов, Ашхабад, Туркмения
 1986 Дурды Байрамов, Будапешт, Венгрия
 1986 Дурды Байрамов, Ашхабад, Туркменская ССР. «Ашхабад — Куня Ургенч — Ашхабад»
 1986 Дурды Байрамов, Ашхабад, Туркменская ССР
 1984 Дурды Байрамов, Ульяновск, Россия
 1981 Дурды Байрамов, Берлин, ГДР
 1980 Дурды Байрамов, Москва, Россия
 1978 Дурды Байрамов, Ашхабад, Туркменская ССР
 1975 Дурды Байрамов, Киев, Украинская ССР
 1971 Дурды Байрамов, Галле, ГДР
 1970 Дурды Байрамов, Ашхабад, Туркменская ССР. «По Индии»

Список наград 
 2009 Диплом Лауреата премии Союза художников Туркмении имени Б. Нурали.
 2008 Медаль Президента Туркмении «За любовь к Отечеству».
 1998 Избран Действительным Членом Академии Художеств Киргизии.
 1991 Присвоено почётное звание «Народный Художник Туркменистана».
 1984 Вторая премия и Диплом Лауреата конкурса, посвящённого шестидесятилетию образования Туркменской ССР и Коммунистической партии Туркмении (КПТ).
 1980 Присвоено почётное звание «Заслуженный Деятель Искусств Туркменской ССР».
 1978—1979 Вторая Премия и Диплом Лауреата Конкурса произведений художников Туркменской ССР.
 1975 Третья Премия и Диплом Лауреата Всесоюзного конкурса «Женский Портрет», Москва, СССР.
 1974 Золотая Медаль ВДНХ, Москва, СССР.
 1974 Почётная грамота Верховного Совета и Совета Министров Туркменской ССР.
 1974 Вторая Премия и Диплом Лауреата Конкурса произведений художников, посвящённого пятидесятилетию образования Туркменской ССР.
 1972 Присуждено звание Лауреата премии Ленинского Комсомола СССР.
 1972 Вторая Премия и Диплом Лауреата Конкурса произведений молодых художников СССР.
 1970 Присуждена премия Ленинского Комсомола Туркменской ССР.
 1965 Награждён Почётной Грамотой Верховного Совета Туркменской ССР.

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница Дурды Байрамова
 Дурды Байрамович Байрамов

Лауреаты Государственной премии Туркменской ССР
Выпускники МГХИ им. Сурикова
Художники-портретисты Туркменистана
Народные художники Туркменской ССР